Торнео де Трансисьон 2017 () — 101-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2016/2017 на rsssf.com

2017
Чили
Спорт в Чили в 2017 году